«Ирты́ш» — российский футбольный клуб из Омска. Основан 9 июня 1946 года.

История

В СССР 
Омский «Иртыш» — одна из старейших и популярнейших футбольных команд Сибири и Дальнего Востока. С 1946 по 1949 год команда Омска была в числе участников первенства СССР. Первый матч чемпионата страны команда провела 9 июня 1946 года против прокопьевского «Угольщика» — 6:0. В 1946 году «Крылья Советов» заняли второе место в зоне «Сибирь» второй группы первенства страны. В 1947 году команда Завода имени Баранова (новое название «Крыльев») в аналогичном турнире финишировала на восьмом месте, в 1948 году опустилась на ступеньку ниже. В 1949 году «Большевик» (команду опять переименовали) оказался 11-м среди 14-и участников. Затем наступил перерыв, и омские команды принимали участие только в первенстве РСФСР среди команд КФК.

В 1957 году «Красная звезда» (бывший «Большевик») заняла четвёртое место в первенстве СССР среди команд класса Б (Дальневосточная зона). В 1958 году команда была переименована в «Иртыш». В классе Б «Иртыш» выступал до 1965 года. При этом дважды (в 1960 и 1965 годах) он занимал первое место в зональном турнире и дважды — второе (1963, 1964). С 1966 по 1969 годы «Иртыш» играл во второй группе класса А; в 1968 году он завоевал золотые медали турнира. С 1970 по 1991 годы команда участвовала в первенстве СССР среди команд первой и второй лиг (в первой лиге — в 1984 году, остальные годы — во второй лиге). В 1983, 1988, 1989 годах «Иртыш» занимал первое место в зональном турнире, в 1972, 1982, 1986, 1987 — второе, в 1970, 1981, 1985, 1991 — третье. В 1981 году «Иртыш» стал обладателем Кубка РСФСР.

В России 
В 1992—1995, 1997, 1998 годах «Иртыш» принимал участие в первенстве России среди команд первой лиги. При этом дважды, в 1992 и 1993 годах, команда завоевала «серебро» турнира. В 1996 году и в 1999—2009 годах омичи выступали во втором дивизионе (зона «Восток»), где в 1996 и 2009 годах заняли первое место, а в 2003 и 2008 годах — третье. В Кубке ПФЛ 2009 (турнире для победителей зон второго дивизиона) клуб занял последнее, 5-е место, тем не менее вратарь клуба Алексей Краснокутский был признан лучшим вратарём турнира.

Согласно календарю Первого дивизиона 2010 «Иртыш» проводил матчи по спаренной схеме с «Уралом». В Кубке России 2010/11 клуб уступил в первом же своём матче «КАМАЗу» (0:2, 1/32 финала).

После 24-го тура «Иртыш» опустился на шестнадцатое место и больше из «зоны вылета» не выходил. На протяжении шести туров (с 26 по 31 туры) «Иртыш» занимал последнее 20-е место.

6 октября «Иртыш» одержал свою последнюю победу в сезоне — со счётом 1:0 был обыгран «Урал»

24 октября после домашнего поражения от ФК «Динамо» Брянск «Иртыш» потерял теоретические шансы на место в Первом дивизионе-2011. Итогом выступления стало 19-е место с 28-ю очками в турнирной таблице: 6 матчей команда выиграла, 22 проиграла и 10 свела вничью. За сезон вратари клуба пропустили 52 мяча (16-й результат в лиге), забили — 26 (худший результат в лиге). Лучший бомбардир команды по итогам сезона — Антон Багаев (6 мячей).

С 2011 года клуб выступает в первенстве второго дивизиона (зона «Восток»).

16 июля 2014 года команду возглавил Сергей Бойко. Помощниками остались Павел Поршнёв и Сергей Константинов, ранее работавшие с Владимиром Арайсом. Итогом сезона стало второе место в зоне «Восток», ставшее лучшим результатом команды за последние 6 лет. При этом «Иртыш» лидировал на протяжении почти всего первенства и упустил первое место из-за нескольких ничейных результатов и поражений в конце второго этапа.

Сезон 2015/2016 команда провела неровно, чередуя победы, ничьи и поражения и теряя очки в ключевых матчах. Перед началом третьего круга у «Иртыша» были шансы побороться за первое место в зоне «Восток», но результаты трёх матчей третьего круга после победного матча с «Новокузнецком» (ничья с «Томью-2», поражения от «Сахалина» и «Смены») лишили «Иртыш» шансов на победу в первенстве, а неровная концовка (одна победа, одно поражение, одна ничья) опустили команду с третьего места на пятое. После сезона команду покинул главный тренер Сергей Бойко.

Перед началом нового сезона 2016/2017 команду возглавил Александр Дереповский. По итогам сезона «Иртыш» занял последнее 6 место, однако сохранил место в ПФЛ.

Сезон 2017/18 команда начала неровно: после победы в первом своём матче розыгрыша Кубка России «Иртыш» уступил в четырёх подряд матчах первенства и в матче 1/32 финала Кубка против «Томи». Серия поражений прервалась лишь в конце первого круга двумя ничейными результатами с «Читой». Второй круг «Иртыш» провёл, чередуя победы с поражениями и завершил спаренными домашними матчами с барнаульским «Динамо», завершившимися для омичей неудачно: ничья 0:0 и поражение 0:1, одно очко из шести и увеличение отставания от остальных команд. С таким результатом «Иртыш» ушёл на зимний перерыв. Молодёжный состав, также чередовавший победы с поражениями и ничейными результатами, под занавес сезона Первенства ЛФЛ 2017 обеспечил себе 8 место и сохранение места в 3 дивизионе.

Весеннюю часть сезона 2017/18 клуб начал двумя поражениями. В конце апреля лишился шансов на победу в первенстве. По итогам последней домашней игры «Иртыш» практически лишился шансов занять место выше шестого, а поражения от «Сахалина» и «Смены» опустили на нижнюю строчку. Но, как и год назад, «Иртыш» сохранил прописку в ПФЛ в связи с тем, что победители трёх групп не прошли лицензирование или отказались от повышения в классе. Однако процедуру лицензирования команда прошла во внештатном режиме из-за некоторых трудностей.

Перед началом сезона 2018/19 руководство клуба продлило контракты с большинством игроков основы, позднее был переподписан контракт со Станиславом Мареевым. Тренером основы стал Владимир Арайс, тренером молодёжки был назначен Сергей Константинов. По итогам сезона 2018/19 «Иртыш» занимал 2 место, но после снятия с «Сахалина» трёх очков, поднялся на 1 место и получил право на участие в ФНЛ в сезоне 2019/20, но так как клуб заранее не подавал документы на лицензирование в ФНЛ, он был лишён путёвки в ФНЛ. В сезоне 2019/20 продолжил участие в первенстве ПФЛ, за 3 тура выбился в лидеры турнира и сохранял первое место вплоть до досрочного завершения сезона 15 мая с результатами по состоянию на 17 марта.

17 июня 2020 года прошёл процедуру лицензирования для выступлений в ФНЛ и получил лицензию РФС 2.

Сезон 2020/21 для «Иртыша» прошёл с переменным успехом: неудачное начало сезона, серия беспроигрышных матчей в октябре-ноябре под руководством нового тренера, серия побед на зимнем сборе, слабое выступление в конце сезона. За два тура до финиша первенства команда лишилась шансов на 16 и 17 места, дававшие возможность остаться в ФНЛ на сезон 2021/2022. 14 мая 2021 года «Иртышу» было предварительно отказано в получении лицензии РФС 2, хотя комиссия ФНЛ предварительно рекомендовала выдачу команде лицензии.

Прежние названия 
Согласно официальному сайту клуба
 1946 — «Крылья Советов»
 1947—1948 — команда завода имени Баранова
 1949 — «Большевик»
 1957 — «Красная Звезда»
 1958—2005 — «Иртыш»
 2006—2008 — «Иртыш-1946»
 с 2009 — «Иртыш»

Инфраструктура и стадион 

Изначально центральным стадионом считался городской стадион «Динамо», позже домашней ареной стал стадион «Красная Звезда» вместимостью 4655 человек, открытый 12 мая 1966 года. Первоначально трибуны вмещали 18 тысяч зрителей, до 1990-х годов стадион стоял на балансе ОМПО им. Баранова. В начале 1990-х стадион стал Муниципальным учреждением «Спортивный комплекс Красная Звезда», а в 2002 год на стадионе начался долгий капитальный ремонт. В 2003 и 2004 годах на стадионе были установлены пластиковые сиденья на Западной и Восточной трибунах, в 2006 году была демонтирована Северная трибуна (8 тысяч зрителей). Поле стадиона реконструировано в 2008 году. Тренировочной базой клуба является крытый манеж «Красная Звезда», в котором клуб играет в зимнее и ненастное время. Манеж был построен в 2006—2007 годах в рамках крупномасштабных работ о реконструкции объектов Муниципального учреждения. Манеж предназначен также для проведения матчей по мини-футболу, гандболу и бадминтону; на территории стадиона также находятся ряд натуральных и искусственных полей, где тренируются не только игроки клуба, но и воспитанники детской спортиной школы.

В 2020 году первые матчи проводил на стадионе «Авангард» в Домодедово, запасным стадионом на сентябрь являлся стадион «Геолог» в Тюмени, манеж омского стадиона «Красная Звезда» принимал матчи осенью 2020.

Трансляции матчей 

В 1980—1990-х годах домашние матчи «Иртыша» со стадиона «Красная Звезда» транслировали ГТРК «Иртыш» и телеканал «СТВ-3». В последнее десятилетие матчи омской команды в телеэфире не показывались ни разу. В сезоне 2010 года с матчей велись аудиотрансляции на порталах Sportbox.ru и Onedivision.ru. В данное время прямые видеотрансляции домашних и выездных матчей клуба проводятся на YouTube-канале ФК «Иртыш» (дублируется на официальном сайте ПФЛ).

Достижения 
Первенство СССР
  Победитель зональных турниров (6): 1960, 1965, 1968, 1983, 1988, 1989
  Серебряный призёр зональных турниров (6): 1963, 1964, 1972, 1982, 1986, 1987
  Бронзовый призёр зональных турниров (4): 1970, 1981, 1985, 1991

Первенство России
  Победитель Второго дивизиона, зоны «Восток» (4): 1996, 2009, 2018/19, 2019/20
  Серебряный призёр Первой лиги (2): 1992, 1993
  Серебряный призёр Второго дивизиона, зоны «Восток» (1): 2014/15
  Бронзовый призёр Второго дивизиона, зоны «Восток» (2): 2003, 2008

Кубок РСФСР
  Обладатель (1): 1981

Состав 
.

Руководящий состав

Руководство клуба 
 Президент — Новиков Сергей Юрьевич
 Заместитель президента — Брехов Димитрий Геннадиевич
 Начальник команды — Барсуков Игорь Петрович

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Валерий Петраков
 Старший тренер — Кучерявых Андрей Александрович
 Тренер — Сергей Емельянов
 Тренер по работе с вратарями — Денис Соловьёв
 Аналитик (статистик) данных — Антипов Станислав Олегович
 Тренер по ОФП — Коновалов Василий Николаевич
 Тренер молодёжного состава — Константинов Сергей Владимирович.

 Администратор — Жигайло Владимир Петрович

Статистика выступлений в первенстве СССР

Статистика выступлений в первенстве России

Рекорды 
Согласно официальному сайту клуба
 Самая крупная победа — 8:0. С таким счётом «Иртыш» в 1965 году разгромил «Спартак» из Самарканда, а в 1980 году — «Светотехнику» из Саранска.
 Наибольшее число побед за сезон: 24 (1965), ничьих за сезон — 21 (1967), очков за сезон — 55 (1965, 1968), голов командой за сезон — 69 (1955), голов игроком за матч — 5 (3. Билень, 1970), сыгранных матчей на «0» игроком (всего) — 91 (Е. Кисельников), сыгранных матчей на «0» игроком (за сезон) — 23 (А. Симович, 1968) Лучшая разность мячей: +42 (1996).
 В команде подготовлено 34 мастера спорта. Девять футболистов «Иртыша» входили в списки лучших футболистов РСФСР.

Самые продолжительные «сухие» серии вратарей 
Согласно официальному сайту клуба
 Хамит Галимов — 754 минуты (1965 г.)
 Станислав Меланченко — 717 (2008 г.)
 Сулейман Демерджи — 647 (1967 г.);
 Марат Черкашин — 646 (1993 г.)
 Илья Ерёменко — 601 (2018 г.)
 Евгений Кисельников — 600 (1989 г.)
 Анатолий Симович — 515 (1968 г.)
 Константин Игошин — 512 (2002 г.)
 Дмитрий Овчинников — 454 (2000 г.)

Наибольшее количество матчей 
Согласно официальному сайту клуба
 Владимир Арайс — 481
 Антон Багаев — 425 (первенство) + 24 (кубок) = 449
 Владимир Березнов — 425
 Анатолий Шестаков — 383
 Владимир Шепель — 372
 Александр Корюков — 372
 Владимир Кузнецов — 370
 Виктор Сорванов — 346
 Павел Поршнев — 343
 Марат Мулашев — 336
 Алексей Сапаев — 334
 Виталий Раздрогин — 317

Лучшие бомбардиры клуба 
Согласно официальному сайту клуба
 Марат Мулашев — 117
 Антон Багаев — 107
 Зиновий Билень — 92
 Виктор Сорванов — 86
 Владимир Сизонтов — 77+

Главные тренеры 

  Ефремов П. И. (1946—1947)
  Бугров Г. (1948—1949)
  Голицин Н. Н. (1957)
  Долгополов Л. Б. (1958)
  Евсеев Н. В. (1959)
  Имреков Е. И. (1960—1962)
  Студенецкий Ю. Л. (1963—1965)
  Каричев Р. И. (1966)
   (1967)
  Щербатенко П. П. (1968—1970)
  Имреков Е. И. (1971—1972)
  Мирский Ф. З. (1973)
  Имреков Е. И. (1974)
  Ледовских В. С. (1975—1978)
  Шперлинг К. А. (1979—1986)
  Ивченко А. В. (1987—1990)
 / Мартынов В. С. (1991—1992)
  Билень З. Е. (1992)
 / Амирджанов А. А. (1993—1994)
  Толчев В. С. (1994)
  Арайс В. М. (1995)
  Ивченко А. В. (1995—1998)
  Костылев Г. И. (1998)
  Амирджанов А. А. (1999)
  Васютин С. Н. (2000)
  Сизонтов В. А. (2001)
  Ивченко А. В. (2001—2002)
  Чикишев С. Н. (2003—2004)
  Кузнецов А. И. (2005—2006)
  Амирджанов А. А. (2006)
  Кокарев О. И. (2007)
  Амирджанов А. А. (2007)
  Арайс В. М. (2008—2010)
  Дорофеев А. Н. (2010—2011/12)
  Арайс В. М. (2012/13—2013/14)
  Бойко С. С. (2014/15—2015/16)
  Дереповский А. В. (июнь 2016 — июнь 2018)
  Арайс В. М. (июль 2018 — 17 сентября 2020)
  Харлачёв Е. В. (17 сентября 2020 — 29 апреля 2021)
  Кучерявых А. А. ((29 апреля 2021 — 19 декабря 2021)
  Арайс В. М. (20 декабря 2021 — 2 июля 2022)
  Петраков В. Ю. (с 4 июля 2022)

Примечания

Литература 
 От «Якоря» до «Иртыша»: краткая история футбола в Прииртышье. В. Е. Сокуров. Омск. 2010.

Ссылки 
 
 Обсуждение команды на «Омском форуме»

Футбольные клубы России
Футбольные клубы СССР
ФК «Иртыш» Омск
Спортивные клубы Омска